Andrzej Kosmala (ur. 1946) – menadżer piosenkarzy, dziennikarz,  autor tekstów piosenek, producent nagrań

 Jerzy Kosmala (ur. 1958) – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji

 Piotr Kosmala (ur. 1967) – polski kolarz szosowy , dyrektor grupy Mróz , selekcjoner polskiej kadry w kolarstwie szosowym

 Roman Kosmala (ur. 1948) – polski artysta rzeźbiarz , malarz , rysownik , pedagog